У́лица Гле́ба Успе́нского — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в память о писателе-демократе Г. И. Успенском.

Россия 
 Улица Глеба Успенского — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Глеба Успенского — улица в Орске.
 Улица Глеба Успенского — улица в Перми.
 Улица Глеба Успенского — улица в Рыбинске.
 Улица Глеба Успенского — улица в Санкт-Петербурге.
 Переулок Успенского — улица в Томске.
 Улица Глеба Успенского — улица в городе Туле.

Украина 
 Улица Глеба Успенского — улица в Виннице.

См. также 
 Успенская улица